Ма́ртінсен () — норвезьке патронімічне прізвище (буквально означає «син Мартіна»).

Відомі носії:
 Альф Мартінсен (; 1911—1988) — норвезький футболіст, що грав на позиції нападника
 Андреас Мартінсен (; 1990) — норвезький хокеїст, лівий нападник.
 Карл Адольф Мартінсен  (1881—1955) — німецький піаніст, композитор.
 Кнуд Берге Мартінсен (; 1905—1949) — данський доброволець військ СС, оберштурмбаннфюрер.
 Маріанн Мартінсен (, уроджена — Вестбостад; 1984) — норвезька спортсменка-параолімпійка, змагалась у плаванні та лижних перегонах.
 (; 1942) — норвезький лижник, олімпійський чемпіон (1968), чемпіон світу (1966).
  ( 1887—1972) — норвезький гімнаст, олімпійський чемпіон (1912).